Раздоры — топоним:

Белоруссия 
 Раздоры — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Раздоры — хутор в Михайловском районе Волгоградской области.
 Раздоры — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Раздоры — железнодорожная платформа Белорусского направления МЖД.
 Раздоры — деревня в Угранском районе Смоленской области.
Раздоры — до 1961 года название деревни Белое Поле в Ленинском районе Тульской области.

Украина 
 Раздоры — село в Петропавловском районе Днепропетровской области.
 Раздоры — посёлок городского типа в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Раздоры — село в Лозовском районе Харьковской области.

См. также 
 Раздорово
 Раздорская